Филя́рии, или нитчатки (Filariidae) — семейство круглых червей-паразитов. Примерно 10 видов паразитируют на людях, вызывая филяриатозы.

Внешний вид 
Эти исключительно тонкие черви (их диаметр не превышает 0,4 мм) могут достигать в длину почти полуметра

Хозяева и жизненный цикл 
Взрослые филярии живут в организме позвоночных животных, включая человека. Они локализуются в полости тела, подкожной клетчатке, лимфатических и кровеносных сосудах, сердце. Личинки называются микрофилярии.

Промежуточные хозяева филярий — кровососущие насекомые, реже клещи, получающие микрофилярий при сосании крови окончательного хозяина и затем заражающие других позвоночных. Таким образом, распространение паразита осуществляется трансмиссивно.

Распространителями филярий являются кровососущие насекомые. В организме человека черви могут жить практически где угодно. Когда они блокируют лимфатическую систему, то развивается слоновая болезнь, а если скапливаются в глазах, то человек может ослепнуть.

Систематика 
Известно более 80 родов филярий, включающих 380 видов. Наиболее широко распространёнными паразитами человека являются Wuchereria, Brugia, Onchocerca, Loa, Mansonella, Acantocheilonema.

Примечания

Литература 
 

Спирурида
Паразиты человека
Семейства круглых червей